Zkratka ABL může být:

 dřívější název bezpečnostní agentury Mark2 Corporation Czech, známé zejména z podnikatelských aktivit Víta Bárty
 Amatérská bowlingová liga
 Airborne Laser – program vzdušného laseru umístěného v dopravním letadle Boeing 747-400F
 ABL (gen) – protoonkogen, u lidí součást 9. chromozomu